Matczak ist ein polnischer Familienname, Namensträger sind:
 Marcin Matczak (* 1976), polnischer Jurist und Hochschullehrer
 Mateusz Matczak (* 1989), polnischer Schwimmer
 Michał Matczak (* 2000), polnischer Rapper und Hip-Hopper; siehe Mata (Rapper)

Siehe auch:
 Mączak